Nestos – rzeka w południowej Bułgarii i północnej Grecji
 Nestos – gmina w Grecji, w regionie Macedonia Wschodnia i Tracja